, 1765
 , 1788
 Симфония № 39 (Моцарт), 1788
 Симфония № 39 (Розетти), 1787
 Симфония № 39 (Хованесс), 1978

 0039